Косьва  — топоним.

 Косьва — деревня Ошибского сельского поселения Кудымкарского района Пермского края.
 Косьва — река в Пермском крае, левый приток Камы.